Garay kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Garay (udde),

Argentina 

 Departamento de Garay, kommun, Santa Fe, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Argentinaförgreningar